Кури́ная слепота́:
 Куриная слепота — народное название цветка. Так называют следующие растения: лютик едкий, лапчатка гусиная, белена чёрная и чернокорень лекарственный, чистотел.
 Куриная слепота или никталопия — расстройство сумеречного зрения (син. гемералопия).